Bálint László (Budapest, 1948. február 1. –) magyar labdarúgó, hátvéd, edző. A második világháború után az első hivatalosan külföldre szerződött magyar labdarúgó, a magyar labdarúgó-válogatott volt szövetségi kapitánya.

Pályafutása

Klubcsapatban 
Tizenegy évesen kezdett focizni a Fradiban. 1967-ben 18 évesen mutatkozott be a felnőtt csapatban. Kétszeres magyar és egyszeres belga bajnok. Négyszeres Magyar Kupa győztes. A Ferencvárossal három nagyobb nemzetközi sikert ért el.

A válogatottban 
1972 és 1982 között 76 mérkőzésen szerepelt a válogatottban és 4 gólt szerzett. Az 1972-es müncheni olimpián az ezüstérmes csapat tagja. Az 1978-as argentínai és az 1982-es spanyolországi világbajnokságon szereplő csapat tagja.

Szakvezetőként 
1985 és 1987 között a Volán SC pályaedzője, majd 1987-től vezetőedzője.
1988. március/május között a magyar válogatott technikai igazgatója (tkp. szövetségi kapitány).
1991-ben a Volán SC szakmai igazgatója, 1992-ben a Kispest-Honvéd ügyvezető igazgatója, az NB I-es Liga elnökhelyettese, az MLSZ elnökségi tagja volt.

Sikerei, díjai

Játékosként 
 Ferencváros:
 Magyar bajnok (2 alkalommal): 1968, 1976
 Magyar bajnoki ezüstérmes (5 alkalommal): 1970 tavasz, 1971, 1973, 1974, 1979
 Magyar bajnoki bronzérmes (3 alkalommal): 1969, 1975, 1977
 Magyar Népköztársasági-kupa-győztes (4 alkalommal): 1972, 1974, 1976, 1978
 Magyar Népköztársasági-kupa-döntős (2 alkalommal): 1977, 1979
 KEK-döntős (1 alkalommal): 1974-1975
 Vásárvárosok Kupája-döntős (1 alkalommal): 1967-1968
 UEFA-kupa-elődöntős (1 alkalommal): 1971-1972
 BEK-nyolcaddöntős (1 alkalommal): 1976-1977
 Brugge:
 Belga bajnok (1 alkalommal): 1979–1980
 Belga szuperkupa-győztes (1 alkalommal): 1980
 Toulouse:
 Francia másodosztály bajnoka (1 alkalommal): 1981-1982

Válogatottal
 Magyarország:
 Olimpiai-döntős (1): 1972
 Európa-bajnoki-negyedik (1): 1972
 Világbajnokság-csoportkör (2): 1978, 1982

Statisztika

Mérkőzései a válogatottban

Mérkőzései szövetségi kapitányként

Források

Adatok

1948-ban született személyek
Élő személyek
Magyar labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Ferencváros labdarúgói
Az FC Bruges labdarúgói
A Toulouse FC labdarúgói
A Grenoble labdarúgói
Magyar labdarúgóedzők
Magyar sporttisztviselők
Az év magyar labdarúgói
Az 1972-es Európa-bajnokság labdarúgói
Az 1972. évi nyári olimpiai játékok labdarúgói
Az 1978-as világbajnokság labdarúgói
Az 1982-es világbajnokság labdarúgói
Magyar olimpiai ezüstérmesek
Toldi-vándordíjasok
Budapesten született személyek
Magyar bajnok labdarúgók